Ciechanowiec (plaats), plaats in Polen
 Ciechanowiec (gemeente), gemeente in Polen